Europese weg 584, een Europese weg
 E584 (Ecuador), een secundaire weg in Ecuador